Wielka pętla bieszczadzka 
 Mała pętla bieszczadzka